Вайлдер () — поширене англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Алан Вайлдер (р. 1959) — британський композитор та музикант.
 Алек Вайлдер (1907–1980) — американський композитор.
 Берт Грін Вайлдер (Burt Green Wilder; 1841–1925) — американський анатом.
 Біллі Вайлдер (1906–2002) — американський кінорежисер.
 Деонтей Вайлдер — американський боксер, олімпійський медаліст.
 Джин Вайлдер — американський актор, режисер, сценарист.
 Лаура Інгаллс Вайлдер (Laura Ingalls Wilder; 1867–1957) — американська письменниця.
 Лоуренс Дуглас Вайлдер (1931) — американський політик.
 Майкл Джозеф Вайлдер (1962) — американський шахіст, гросмейстер (1988).
 Метью Вайлдер (1953) — американський музикант.
 Реймонд Луїс Вайлдер (1896–1982) — американський математик.
 Торнтон Вайлдер (1897–1975) — американський письменник.
 Вебб Вайлдер (1954) — американський музикант.
 Черрі Вайлдер (1930–2002) — новозеландська письменниця.

Топонім

Вайлдер — місто, штат Айдахо
 Вайлдер — місто, штат Кентуккі
 Вайлдер — місто, штат Міннесота
 Вайлдер — переписна місцевість, штат Вермонт